Кос може бити:
 Кос (птица), врста птице
 Кос (острво), у острвској скупини Додеканез, у југоисточној Грчкој
 Кос (округ), округ у југоисточној Грчкој
 Кос (град), главни град острва Кос у југоисточној Грчкој
 Кос (Колашин), насеље у Црној Гори
 Контраобавештајна служба, самостална служба у војној организацији Југословенске армије, касније Југословенске народне армије
 Кос (река), је река у Јужном Судану